

Cucina 
 Samsa – dolce algerino e tunisino
 Samsa – altro nome dei samosa, piatto indiano

Persone 
 Samsa – scrittore indiano

Personaggi immaginari 
 Gregor Samsa – protagonista del romanzo La metamorfosi di Franz Kafka